CIF est un sigle composé des trois lettres C, I et F qui peut faire référence à :
 Centre d’information féminin, l'ancien nom des Centres nationaux d'information des droits des femmes et de la famille ;
 Cercle Impérial de Flandre
 Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, une classification internationale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ;
 Common Intermediate Format, un format d'image numérique ;
 congé individuel de formation, un dispositif français permettant à un salarié du secteur privé de suivre une formation tout en continuant à percevoir une rémunération ; le même dispositif existe pour les fonctionnaires ;
 conseiller en investissements financiers ;
 Consistoire israélite de France, une association juive ;
 contrainte d'intégrité fonctionnelle, un type de cardinalité de Merise (méthode d'analyse et de conception informatique) ;
 Coordination Interpride France, une fédération des associations organisant des Lesbian & Gay Pride sur le territoire français ;
 Cost, Insurance and Freight, un incoterm ;
 Courriers de l'Île-de-France, une compagnie de bus du Nord-Est francilien ;
 Crystallographic Information File, un format de fichier standard en cristallographie contenant des informations sur la structure cristalline des matériaux ;
 Comité interprofessionnel des fromages du Cantal ;
 Commission des infractions fiscales ;
 Conseil international des femmes.

CIF est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Chifeng Yulong, en Chine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cif est un nom qui peut désigner :
 la raison sociale du Crédit immobilier de France, un établissement financier indépendant créé en 1908, spécialisé dans le crédit immobilier aux particuliers ;
 la raison sociale du Groupe CIF, un organisme créé en 1929 (sous le nom de Crédit Immobilier Familial de Nantes) et spécialisé dans la vente et la gestion immobilière sur l'agglomération nantaise et la Loire-Atlantique ;
 la marque de produits d'entretien Cif, appartenant au groupe Unilever.

Homonymie d'acronyme